Father of the bride, en anglès, un rol habitual en una boda.

Literatura
 Father of the Bride (novel·la), una novel·la d'Edward Streeter escrita el 1949.
 Father of the Bride, una història curta de Connie Willis

Cinema
 Father of the Bride (títol en català: El pare de la núvia), pel·lícula estatunidenca de 1950 dirigida per Vincente Minnelli i protagonitzada per Spencer Tracy, Joan Bennett i Elizabeth Taylor, basada en la novel·la de Streeter.
 Father of the Bride (títol en català: El pare de la núvia), pel·lícula estatunidenca de 1991 dirigida per Charles Shyer i protagonitzada per Steve Martin i Diane Keaton, remake de la versió de 1950 i basada en la novel·la de Streeter.
 Father of the Bride Part II (títol en català: Torna el pare de la núvia), seqüela de la pel·lícula de 1991.
 Father of the Bride (pel·lícula de 2022), pel·lícula estatunidenca dirigida per Gaz Alazraki i protagonitzada per Andy García i Gloria Estefan. Està basada en la novel·la de Streeter.

Televisió
 Father of the Bride (sèrie de televisió), sèrie de televisió estatunidenca de la CBS de 1961–1962.
 "Father of the Bride" (un episodi de Frasier)
 "Father of the Bride", el vintè episodi de l'onzena temporada deCSI: Crime Scene Investigation

Música
 Father of the Bride (àlbum), àlbum de Vampire Weekend de 2019

Vegeu també: El pare de la núvia, Father of the Pride